Mohammed Abdellaoue – ex calciatore norvegese
 Mustafa Abdellaoue – calciatore norvegese